Йога́нн () — чоловіче особове ім'я. Походить з середньовічної латини (). Український відповідник — Іван.

Правителі

Бранденбург  
Йоганн І — маркграф Бранденбургу 
Йоганн ІІ, або Йоганн-Георг — маркграф Бранденбургу 
Йоганн ІІІ, або  Йоганн-Сигізмунд — маркграф Бранденбургу

Насау 
Йоганн VII (граф Нассау-Зігенський)

Ліхтенштейн 
Йоганн I (князь Ліхтенштейну)
Йоганн II (князь Ліхтенштейну)

Інше 
Йоганн Генріх Песталоцці
Німецькі імена